Dario Krešić (Vukovar, 11 de janeiro de 1984) é um futebolista profissional croata, goleiro, atua no Bayer 04 Leverkusen.

Ligações externas 
 Perfil em Ogol

Goleiros da Croácia
Futebolistas da Croácia
Futebolistas do FC Panionios GSS
Futebolistas do PAOK FC
Futebolistas do Lokomotiv Moscou
Futebolistas do 1. FSV Mainz 05
Futebolistas do Bayer 04 Leverkusen
Jogadores da Seleção Croata de Futebol